Il doppio del torneo di tennis Whistler Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Whistler Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Steve DeVries e Patrick Galbraith (tds n. 1). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Otis Smith e Roger Smith con il punteggio di 7-5, 7-5.

Teste di Serie

  Steve DeVries /  Patrick Galbraith (campioni)
  Kent Kinnear /  Sven Salumaa (quarti di finale)

  Jonathan Canter /  Paul Wekesa (primo turno)
  Ville Jansson /  Brian Page (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Whistler Challenger 1990